Александро-Невское кладбище () — городское кладбище Таллина (микрорайон Юхкентали), часть комплекса Сиселинна (), расположено по адресу Toonela tee, 3. Известно как место упокоения русского поэта Игоря Северянина (1887—1941).

История 

Старейшее из действующих кладбищ Таллина. Основано в 1770-е годы, после указа 1772 года о запрете хоронить на городской территории по всей Российской империи кого бы то ни было во избежание эпидемий. Первоначально использовалось как военное.

Начиная с 1946 года на кладбище похоронено несколько иерархов русской православной церкви.

В 1856 году на средства таллинских купцов Александра Ермакова и Ивана Германова на кладбище была построена каменная церковь во имя Александра Невского. Церковь была разрушена 9 марта 1944 года при бомбардировке советской авиации (последний её настоятель — протоиерей Ростислав Лозинский).

В советское время на кладбище ежегодно в одно из летних воскресений совершал вселенскую панихиду митрополит Таллинский Алексий (Ридигер). 

На кладбище сохранилось здание часовни из красного кирпича — .

Известные захоронения 
См. категорию Похороненные на Александро-Невском кладбище

 Пётр Петрович фон Баранов (1843—1924) — русский военачальник, генерал от кавалерии.
 Эраст Георгиевич Гиацинтов (1859—1910) — первый городской голова Ревеля (Таллина) не немец по национальности.
 Владимир Людвигович Драке (1874—1933) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Иван Николаевич Изыльметьев (1813—1871) — контр-адмирал.
 Вера Крыжановская (1857—1924) — писательница.
 Дмитрий Капитонович Лебедев (1872—1935)— генерал-майор Русской императорской армии и Эстонской армии, военный специалист РККА.
 Александр Степанович Маневский (1824—1884) — русский контр-адмирал.
 Нил Мерянский (1846—1937) — русский актёр, театральный деятель, издатель, редактор, публицист, литератор. Вошёл в историю как «дедушка русского театра».
 Яан Поска (1866—1920) — эстонский государственный деятель, юрист.
 Владимир Сапожнин (1906—1996) — российский, эстонский и советский артист цирка и эстрады, джазовый музыкант, скрипач, танцор, киноактёр, певец. Заслуженный артист Эстонской ССР.
 Игорь Северянин (1887—1941) — поэт (памятник на могиле — скульптор Иван Зубака, 1992.)
 Арви Сийг (1938—1999) — эстонский и советский поэт и переводчик.
 Юнгхольц, Карл Хансович (1878—1925) — русский эстонский режиссёр, актёр, театральный педагог, театральный деятель. Один из основателей профессионального театра в Эстонии.

Церковные деятели 
 Иоанн (Алексеев, Георгий Михайлович) (1892—1966) — епископ Таллинский и Эстонский (1955—1961).
 Исидор (Богоявленский) (1879—1949) — епископ Таллинский и Эстонский (1947—1949).
 Корнилий (Якобс) (1924—2018) — митрополит Таллинский и всея Эстонии, предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата (1992—2018).
 Павел (Дмитровский) (1872—1946) — архиепископ Таллинский и Эстонский (1945—1946).
 Михаил Александрович Ридигер (1902—1962) — протоиерей Русской православной церкви, настоятель церкви Рождества Богородицы и иконы Казанской Божией Матери в Таллине. Отец Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Примечания

Ссылки 
 Кладбище Сиселинна, или Внутригородское кладбище, состоит из трех различных кладбищ: православное кладбище Александра Невского, основанное в 1775 году, эстонское кладбище Вана-Каарли (1864 г.) и Армейское кладбище начала XX века.

Кладбище «Сиселинна» образовано на базе трех кладбищ, которые вплотную примыкали друг к другу.

Siselinna Kalmistu

На карте wikimapia

Кладбища Таллина